Фермид има више значења:
 Фермид (Калифорнија)
 Фермид (Кентаки)